Lill-Bursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bursjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,96 ha)
Lill-Bursjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10 ha)

Se även
Bursjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn